Peuschel steht für:
 Hans-Joachim Peuschel (* 1945), Hamburger Politiker der CDU und ehemaliges Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
 Otto Peuschel (1867–1932), Mundartdichter und -sänger des westlichen Erzgebirges
 Beuschel, oberen Eingeweide eines geschlachteten Tieres